Sitariá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sitariá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Sitariá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Sitariá (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar